Verbindungsbogen steht:
 
 für eine Verbindungskurve einer Bahn
 als Eigenname für den Streckenabschnitt Abzweigstelle Nußdorfer Straße–Brigittabrücke der Wiener Stadtbahn, siehe Verbindungsbogen (Wien) 
 in der Architektur für eine an der Unterseite gewölbte Gebäudebrücke
 im Rohrleitungsbau für eine gekrümmte Rohrleitungsverbindung